Шевчук Юрій (мовознавець) — українсько-американський мовознавець, науковець Колумбійського університету
 Шевчук Юрій Степанович (нар. 1985) — український футболіст
 Шевчук Юрій Юліанович (нар. 1957) — російський рок-музикант, лідер гурту ДДТ.

Див. також 
 Шевчук

Сторінки зі списками однофамільців-тезок